Васорас:

 Васорас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Васорас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.